Лишний человек:
 Лишний человек — литературный герой, характерный для произведений русских писателей 1840-х и 1850-х гг.
 «Лишний человек» — венгерский фильм, фантастическая драма 2017 года.